Prudnoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Prudnoje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung  in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gwardeisk (bis 1946 Alt Wehlau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Prudnoje (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk (bis 1938 Brindlacken, 1938–1946 Kleinfritzenau, Kreis Darkehmen (Angerapp), Ostpreußen)
 Prudnoje (Pensa), in der Oblast Pensa
 Prudnoje (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Prudnoje (Tula), in der Oblast Tula